Bei Satz von Young kann es sich um einen der folgenden Sätzen handeln:
 Satz von Young (Mengenlehre) – in der Deskriptiven Mengenlehre eine Aussage über die Unstetigkeitsstellen einer Funktion
 Satz von Young (Fourier-Koeffizienten) – in der Harmonischen Analyse eine Aussage über Fourier-Koeffizienten
 Unmöglichkeitssatz von Balinski und Young – eine Aussage über das Thema Sitzzuteilungsverfahren im Wahlrecht